Stanisław Rychłowski (1791–1862) – generał brygady powstania listopadowego,
 Stanisław Rychłowski (1909–1981) – polski architekt i urbanista.